Buzuluk – città dell'oblast' di Orenburg
 Buzuluk – fiume della Russia europea meridionale, affluente del Chopër
 Buzuluk – fiume della Russia europea sudorientale, affluente della Samara